

PT

Partidos políticos 
Partido Trabalhista (Portugal), partido político de extrema-esquerda maoista português
Partido da Terra (Galiza), partido político da Galiza fundado em 2011
Partido dos Trabalhadores, partido político brasileiro

Outros usos 
Portugal, cujo código ISO é PT
Altice Portugal, empresa portuguesa de telecomunicações; subsidiária da Altice; anteriormente Portugal Telecom
Posto de transformação, instalação elétrica de conversão de voltagem
PT boat, tipo de barco torpedeiro norte-americano
Pro Tools, estação de áudio digital
Tempo de protrombina, medidas laboratoriais para avaliar a via extrínseca da coagulação; em inglês: prothrombin time
PCD World Tour, primeira digressão do grupo feminino The Pussycat Dolls
Pacto Tripartite, pacto assinado em Berlim em 27 de setembro de 1940 durante a Segunda Guerra Mundial
Paloma Tocci, apresentadora e jornalista esportiva brasileira
Pafnuti Tchebychev, matemático russo
P.T. (jogo eletrônico)
Pressão de turgor, resistência das células vegetais à entrada de água

Pt 
Platina, elemento químico cujo símbolo é Pt
Petunidina, composto orgânico natural cuja sigla é Pt
Pinto (medida), medida de volume cuja sigla é Pt
Turfa, material de origem vegetal, parcialmente decomposto; em inglês peat

pt 
Língua portuguesa, idioma cujo código ISO é pt
.pt, domínio de topo Internet de Portugal
Ponto, medida tipográfica cujo símbolo é pt

pT 
Picotesla — submúltiplo de Tesla (unidade)

Desambiguações de siglas